Літня Універсіада 1997 — XIX літня Універсіада проходила на італійському острові Сицилія з 20 по 31 серпня 1997 року. В рамках турніру були проведені змагання з 10 видів спорту. Основна частина змагання пройшла в містах Катанія, Палермо і Мессіна. Також, окремі матчі з футболу та баскетболу проходили більш ніж в десяти інших містах Сицилії.

Види спорту 
  Легка атлетика (45)
  Баскетбол (2)
  Стрибки у воду (12)
  Фехтування (12)
  Футбол (2)
  Гімнастика
  Плавання (42)
  Теніс (7)
  Волейбол (2)
  Водне поло (2)

Медальний залік

Посилання 
 
 Офіційний сайт Універсіади

Спортивні події 1997
Літні універсіади
Серпень 1997
Історія Сицилії
Катанія
Мессіна
Палермо